В парному розряді жіночого тенісного турніру Barcelona Ladies Open 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Лариса Нейланд і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, у фіналі перемігши пару Жулі Алар і Наталі Тозья 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

 Лариса Нейланд /  Аранча Санчес Вікаріо (чемпіонки)
 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (1-ше коло)

 Магдалена Малеєва /  Кончіта Мартінес (1-ше коло)
 Лаура Голарса /  Мерседес Пас (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Barcelona Ladies Open